"Шах и мат" (англ. Endgame) - канадский детективный телесериал, рассказывающий о вымышленном бывшем чемпионе мира по шахматам, который использует свои аналитические способности для раскрытия преступлений.

Сериал "Шах и мат" спродюсирован компанией "Thunderbird Films", транслировался канадским каналом Showcase Television (с 14 марта по 13 июня 2011 года). Всего был снят 1 сезон сериала, состоящий из 13 серий.

Сюжет 
Действие сериала происходит в отеле Хаксли в Ванкувере. Главный герой, бывший чемпион мира по шахматам из России, Аркадий Балаган, страдает агорафобией, из-за чего не может выйти из отеля. Он пытается зарабатывать, играя в шахматы за деньги, но на оплату самого дорого номера в отеле этого все-равно не хватает. Руководство регулярно пытается выселить эксцентричного русского, расхаживающего босиком по холлу и пьющего водку в баре. Когда Аркадия в очередной раз пытаются выселить, он берется за расследование преступления. 

В расследованиях Аркадию Балагану помогают студент Сэм Бэшт, барменша Дэнни, горничная Алсина и иногда начальник охраны отеля Хьюго. Сэм выполняет все поручения, связанные с выходом за пределы отеля, за что получает возможность играть в шахматы с Аркадием. Дэнни - источник информации о постояльцах и персонале отеля, а Алсина дает хорошие советы и иногда помогает Сэму за пределами отеля, за что получает от Аркадия хорошие чаевые. Начальник охраны отеля Хьюго, бывший детектив полиции Ванкувера, завидует Аркадию Балагану, который раскрывает преступления лучше, чем это сделал бы сам Хьюго, поэтому он регулярно пытается выселить Аркадия из отеля.

В каждой серии Аркадий Балаган расследует новое дело, но в сериале есть также и сквозной сюжет, связанный с убийством невесты Аркадия Розмари. Розмари была застрелена перед входом в отель Хаксли за 4 месяца до событий сериала, что и спровоцировало развитие агорафобии у Аркадия. Преступников так и не нашли. Это расследование Аркадий Балаган ведет вместе с младшей сестрой погибшей невесты Пиппой.

В ролях

Список серий

Эпизоды

Закрытие сериала 
В начале июня 2011 года канал Showcase объявил, что не собирается продлевать сериал на второй сезон. В феврале 2012 года появилось сообщение, что Шон Дойл заключил контракт на возможное возвращение сериала. В июне 2012 года было объявлено, что продолжения сериала не будет.

Ссылки 
Сериал на IMDB
Сериал в Twitter
Сериал на Facebook

Примечания 

Детективные телесериалы Канады‎
Драматические телесериалы Канады
Телесериалы Канады 2011 года
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Ванкувере
Телесериалы на английском языке
Фильмы о шахматах
Программы телеканала Showcase